Mark V — британський важкий танк часів Першої світової війни.
 Mark V — швидкісні патрульні катери американського виробництва.